Jan Cybulski (funkcjonariusz)
 Jan Cybulski (pilot)